Seeburg ist ein geographischer Name:

Gemeinde und Orte:
 Seeburg (Niedersachsen), Gemeinde im Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Seeburg (Bad Urach), Stadtteil von Bad Urach im Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Seeburg, Gemarkung im Berliner Ortsteil Wilhelmstadt
 Seeburg (Dallgow-Döberitz), Ortsteil von Dallgow-Döberitz im Landkreis Havelland, Brandenburg
 Seeburg (Mansfelder Land) (am Süßen See), Ortsteil der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land im Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Seeburg (Mittenwalde), ein Gemeindeteil von Mittenwalde, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Seeburg (Steinebach an der Wied), Ortsteil von Steinebach an der Wied im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz

 Seeburg (Ostpreußen), deutscher Name von Jeziorany, Stadt in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Seeburg, alter Name für Grobiņa, eine Wikingerstadt an der Ostsee, Lettland

Burgen und Schlösser:
 Seeburg (Burgtyp), generische Bezeichnung für einen Burgtyp der Niederungsburg

 Burg Seeburg (Bad Urach), abgegangene Burg bei Bad Urach-Seeburg im Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg, Deutschland
 Burgruine Seeburg (Grobiņa), ehemalige Wikinger- und Deutschordensburg im heutigen Grobiņa, Lettland
 Schloss Seeburg (Hassegau), Schloss in der Gemeinde Seeburg im Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt, Deutschland
 Schloss Seeburg (Iseltwald), Schloss bei Iseltwald, Kanton Bern, Schweiz
 Seeburg (Karlshöfen), abgegangene Burg im niedersächsischen Landkreis Rotenburg (Wümme)
 Schloss Seeburg (Kreuzlingen), Schlösschen in Kreuzlingen, Kanton Thurgau, Schweiz
 Schloss Seeburg (Münsing) (Biberkor), Schloss bei Münsing-Weipertshausen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern, Deutschland
 Gut Seeburg, ehemalige Herrschaft im Ybbstal der Eisenwurzen, Ortsteil von Opponitz im Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Burg Seeburg (Seeburg), abgegangene Turmhügelburg in der Gemeinde Seeburg im Landkreis Göttingen in Niedersachsen
 Schloss Seeburg (Seekirchen), Schloss bei Seekirchen am Wallersee-Seewalchen im Bezirk Salzburg-Umgebung, Salzburg
 Burg Seeburg (Schlitz), Burgruine bei Schlitz im Vogelsbergkreis, Hessen, Deutschland

Sonstiges:
 Seeburg (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Seeburg (Kiel), Gebäude an der Förde in Kiel, Schleswig-Holstein

Seeburg ist ein Familienname:
 Max Seeburg (1884–1972), deutscher Fußballspieler
 Moritz Seeburg (1794–1851), Stadtrat und Jurist in Leipzig
 Peter H. Seeburg (1944–2016), deutscher Neurobiologe
 Sven Seeburg (* 1962), Schauspieler
 Wichmann von Seeburg (vor 1116–1192?), Bischof von Naumburg, Erzbischof von Magdeburg

Seeburg, Sonstige Namen:
 J. P. Seeburg, Musikautomaten-Hersteller

Siehe auch:
 Sebourg
 Seeberg
 Seeburgturm
 Sieburg